

Onomastica
Cirano, nome proprio maschile

Personaggi
Cirano (Cyrano), personaggio dell'opera teatrale Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, ispirata alla figura storica di Savinien Cyrano de Bergerac
Cirano, personaggio dei fumetti del Gruppo TNT
Cirano, personaggio del manga autoconclusivo Monsters di Eiichirō Oda pubblicato nella raccolta One Piece Wanted!.

Geografia
Cirano, frazione del comune di Gandino

Musica
Cirano, canzone di Francesco Guccini dall'album D'amore di morte e di altre sciocchezze
 Cirano – album della Piccola Orchestra Avion Travel del 1999

Pagine correlate 
Cyrano